Obihiro (帯広) je grad u Japanu u prefekturi Hokaido. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 170.580 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godine živjelo 170.580 stanovnika.

Vanjske poveznice 

Gradovi u Japanu